Homonymie en géographie
Le  est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre dont la latitude est égale à 23 degrés :
 le  nord, dans l'hémisphère nord ;
 le  sud, dans l'hémisphère sud.

Lorsque l'expression « 23 parallèle » est utilisée sans précision, l'hémisphère concerné dépend du contexte.